Whale Rock steht für:
 Whale Rock (Connecticut), Insel im New London County, Connecticut
 Whale Rock (Del Norte County, Kalifornien), Insel im Del Norte County, Kalifornien
 Whale Rock (Los Angeles County, Kalifornien), Insel im Los Angeles County, Kalifornien
 Whale Rock (Maine), Insel im Cumberland County (Maine), Maine
 Whale Rock (Bristol County, Massachusetts), Insel im Bristol County (Massachusetts), Massachusetts
 Whale Rock (Dukes County, Massachusetts), Insel im Dukes County, Massachusetts
 Whale Rock (Nantucket County, Massachusetts), Insel im Nantucket County, Massachusetts

Siehe auch:
 Killer Whale Rocks
 Right Whale Rocks